Les Mystères de Montréal est le titre de plusieurs œuvres, notamment :
 Les Mystères de Montréal, roman inachevé de Henri-Émile Chevalier, paru en feuilleton dans Le Moniteur canadien à compter du  jusqu'en septembre de la même année ; 
 Les Mystères de Montréal, roman d'Hector Berthelot publié en 1879 ;
 Les Mystères de Montréal, roman d'Auguste Fortier publié en 1893.

Notes et références